Љанос де ла Пуерта има више значења:

 Љанос де ла Пуерта (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љанос де ла Пуерта (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику